Krypton peut désigner:
 Krypton, élément chimique de symbole Kr,
 Krypton, planète fictive d'origine de Superman,
 Krypton, série télévisée américaine créée par David S. Goyer et Damian Kindler se déroulant sur ladite planète fictive.

Voir aussi